Rhys M. Thomas – rugbista gallese
Rhys Thomas – rugbista gallese
Rhys Thomas – comico e attore inglese
Rhys Thomas – giocoliere, comico e intrattenitore statunitense
Rhys Thomas – ciclista britannico